Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 436 dans le monde.

 Route fédérale 436 en Allemagne
 RS-436 au Brésil
 Route 436 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 436 en Finlande
 Route nationale 436 en France
 Route régionale 436 en Slovénie